Amostown bezeichnet mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:

 Amostown (Massachusetts), im Hampden County
 Amostown (North Carolina), im Stokes County